Dimovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Димовци) :
Dimovtsi, village bulgare de l'obchtina de Gourkovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Dimovtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.